Henell är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Andreas Joachim Henell (1687–1744), svensk militär och kalenderutgivare
 Folke Henell (1908–2005), svensk målare
 Olof Henell (1910–1988), svensk företagsekonom